Bijbel
Abraham, een van de aartsvaderen

Muziek
Vader Abraham oftewel Pierre Kartner, Nederlands zanger, componist en producer

Geografie
Abrahám, een Slowaakse gemeente in de regio Trnava

Personen met de achternaam Abraham
Andy Abraham, Engels zanger
F. Murray Abraham, Amerikaans acteur
John Abraham, Indiaas acteur en model
Karl Abraham, Duits psychiater en psychoanalyticus
Paul Abraham, Hongaars componist

Voornaam
Abraham (voornaam), een jongensnaam

Andere
Abraham zien, uitdrukking in het Nederlands over het bereiken van de 50-jarige leeftijd
Abraham Catalogus van Belgische Kranten, online databank van Belgische historische kranten